Die Tatra Banka Open 2001 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. November 2001 in Bratislava stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Bratislava